Александрийский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Александрийский сельсовет — в Благодарненском районе Ставропольского края (упразднён в 2017 году).
 Александрийский сельсовет — в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Александрийский сельсовет — в Кизлярском районе Дагестана.

в Белоруссии:
 Александрийский сельсовет — в Шкловском районе Могилёвской области.